Marcenaro ist der Familienname folgender Personen:

 Roland Marcenaro (* 1963), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Santiago Luis Marcenaro Romero (1913–2006), peruanischer Diplomat